

Patronymes 
Sawada est un nom de famille japonais, notamment porté par :
 Renzō Sawada (1888-1980), diplomate et homme politique japonais ;
 Bunkichi Sawada (1920-2006), athlète japonais, spécialiste du saut à la perche ;
 Kyōichi Sawada (1936-1970), photographe japonais ;
 Toshiko Sawada (1936-), seiyū japonaise ;
 Kenji Sawada (1948-), chanteur, compositeur, poète lyrique et acteur japonais ;
 Taiji Sawada (1966-2011), bassiste japonais de heavy metal, ex-membre du groupe X Japan ;
 Hajime Sawada (1967-), mangaka japonais ;
 Kentarō Sawada (1970-), footballeur japonais ;
 Raymond Sawada (1985-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Kazuki Sawada (1986-), catcheur japonais ;
 Yuri Sawada (1991-), ex-chanteuse et idole japonaise ;
 Toki Sawada (1994-), coureur cycliste japonais ;
 Keitarō Sawada (1998-), coureur cycliste japonais.

Personnages de fiction 
 Tsuna Sawada ou Tsunayoshi Sawada, personnage principal du manga Reborn!
 Takeshi Sawada, personnage du manga Captain Tsubasa
 Sawada, personnage de la série de jeux vidéo Street Fighter

Patronyme japonais
Homonymie de patronyme